Сан-Мигель-де-Салинас (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 54,90 км². Население — 8057 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 San Miguel de Salinas en Google Maps
 Índice estadístico municipal de San Miguel de Salinas
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Fotografías, historia, costumbres y gastronomía de San Miguel de Salinas
 Historia
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте